Fictief figuur
 Meneer Nilsson, aapje van Pippi Langkous

Muziek
 Nilsson, Nederlandse rockband
 Spotlight on Nilsson, album uit 1966 van de Amerikaanse zanger Harry Nilsson

Personen met de achternaam Nilsson
 Annelie Nilsson, Zweeds voetbalster
 Bill Nilsson, Zweeds motorcrosser
 Birgit Nilsson, Zweeds sopraan
 Bo Nilsson, Zweeds componist, trompettist en schrijver
 Christian Nilsson, Zweeds golfer
 Erik Nilsson, Zweeds voetballer
 Gunnar Nilsson, Zweeds Formule 1-coureur
 Harry Nilsson, Zweeds-Amerikaans componist, pianist, zanger en gitarist
 Inger Nilsson, Zweeds actrice
 Ivar Nilsson, Zweeds schaatser
 Joakim Nilsson (1966), Zweeds voetballer
 Joakim Nilsson (1994), Zweeds voetballer
 Jonny Nilsson (1943–2022), Zweeds schaatser
 Karl-Erik Nilsson, Zweeds voetbalscheidsrechter
 Kristina Nilsson, Zweeds sopraan
 Lasse Nilsson, Zweeds voetballer
 Magnus Nilsson, koning van Zweden
 Marcus Nilsson, Zweeds voetballer
 Michael Nilsson, Zweeds carambolebiljarter
 Mikael Nilsson, Zweeds voetballer
 Per Nilsson, Zweeds jeugdboekenschrijver
 Per Nilsson, Zweeds voetballer
 Roland Nilsson, Zweeds voetballer en voetbaltrainer
 Severin Nilsson, Zweeds kunstschilder, tekenaar en fotograaf
 Stina Nilsson, Zweeds langlaufster
 Sven-Åke Nilsson, Zweeds wielrenner
 Tommy Nilsson, Zweeds zanger
 Torbjörn Nilsson, Zweeds voetballer en voetbaltrainer
 Torsten Nilsson, Zweeds componist, muziekpedagoog, dirigent en organist